Borowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Borowoje/Боровое) ist der Name mehrerer Orte in Polen und in der Ukraine:

Polen:
 Borowe (Niemcza), Ort der Stadt Niemcza, Powiat Dzierżoniów, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Hochwald, Kreis Reichenbach, Schlesien

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Borowe (Sorkwity), Powiat Mrągowski, bis 1938: Borowen, 1938 bis 1945 Prausken, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Borowe (Kazimierz Biskupi), Powiat Koniński
 Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Borowe (Secemin), Powiat Włoszczowski
 Woiwodschaft Lebus:
 Borowe (Iłowa), Powiat Żagański, bis 1945: Burau, Kreis Sagan, Schlesien
 Woiwodschaft Lublin:
 Borowe (Borki), Powiat Radzyński
 Borowe (Piszczac), Powiat Bialski
 Woiwodschaft Masowien:
 Borowe (Małkinia Górna), Powiat Ostrowski
 Borowe (Kościelny), Powiat Mławski
 Borowe (Mogielnica), Powiat Grójecki
 Borowe (Warka), Powiat Grójecki
 Woiwodschaft Podlachien:
 Borowe (Miastkowo), Powiat Łomżyński
 Borowe (Narewka), Powiat Hajnowski
 Woiwodschaft Schlesien:
 Borowe (Wręczyca Wielka), Powiat Kłobucki

Ukraine:
 Borowe (Charkiw), Oblast Charkiw, Rajon Charkiw
 Borowe (Lwiw), Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Borowe (Tscherwonohrad), Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad
 Borowe (Warasch), Oblast Riwne, Rajon Warasch
 Borowe (Rokytne, Riwne), Oblast Riwne, Rajon Rokytne
 Borowe (Ljuboml), Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml

Siehe auch:
 Borowoje
 Borowa